Tranquill – Pokémon di primo stadio di tipo Normale/Volante
 Drue Tranquill (1995) – giocatore di football americano statunitense